bågskytte vid olympiska sommarspelen 1984 var i samma format som det varit sedan 1972. Det var den fjärde och sista gången som detta format användes.

Resultat

Medaljtabell
Efter att ha bojkottat olympiska sommarspelen 1980 så kom USA tillbaka till tävlingarna detta år, och besegrade det lag som nyligen blivit mycket framgångsrikt: Sydkorea. Sydkorea tog, liksom USA, två medaljer, båda i damklassen. Sydkorea har sedan dess vunnit samtliga guldmedaljer i damklassen, då de tävlat.

Resultat

Herrar

Damer

1984
Olympiska sommarspelen
Sporter vid olympiska sommarspelen 1984